Dan Frawley (rugby) (1882-1967), un Australien joueur de rugby à XIII.
 Dan Frawley (1962-), un Canadien joueur professionnel retraité de hockey sur glace.